Füllner ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Füllner (1853–1925), Papiermaschinenfabrikant (Füllnerwerke)
 Meinhard Füllner (* 1941), deutscher Politiker